Баландин Сергей Викторович:
 Баландин, Сергей Викторович (род. 1973) — украинский политик. Народный депутат Украины 7-го созыва.
 Баландин, Сергей Викторович (род. 1984) — российский художник, культуртрегер Самары.